Riksväg 2 kan syfta på:

 Riksväg 2, Estland
 Riksväg 2, Finland
 Riksväg 2, Nederländerna
 Riksvei 2 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
 Riksväg 2 – gamla Rikstvåan i Sverige före 1962, Trelleborg–Svinesund, numera E6